Улица Пе́стеля — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Пестеля — улица во Владивостоке.
 Улица Пестеля — улица в Москве.
 Улица Пестеля — улица в Новосибирске.
 Улица Пестеля — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Пестеля — улица в Самаре.
 Улица Пестеля — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Пестеля — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Пестеля — улица в Днепре.
 Улица Пестеля — улица в Евпатории.
 Улица Пестеля — улица в Харькове.
 Улица Пестеля — улица в Херсоне.